Acebo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Acebo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Acebo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar